Георгий Дмитриевич Табунщик (, ; род. 1 августа 1939, с. Копчак, уезд Кахул, Королевство Румыния (ныне в Чадыр-Лунгском районе Гагаузии, Молдавия)) — молдавский государственный и политический деятель. Башкан Гагаузии с 19 июня 1995 по 24 сентября 1999 и с 9 ноября 2002 по 29 декабря 2006.

Биография 
Родители — Табунщик Дмитрий Афанасьевич и Ольга Петровна — крестьяне.

В 1957 окончил Тараклийскую среднюю школу, в 1962 — Кишинёвский сельскохозяйственный институт по специальности агрономия (учёный-агроном), в 1974 — аспирантуру Кишинёвского государственного университета. Кандидат философских наук (1974), тема диссертации — «Борьба В. И. Ленина против философского и политического ревизионизма в годы реакции за идейное единство марксистской партии».

Трудовая и политическая деятельность 
 1962—1975 — главный агроном, заместитель председателя, председатель колхоза «Победа» села Копчак Тараклийского (Чадыр-Лунгского) района.
 1975—1979 — председатель Чадыр-Лунгского районного Совета колхозов.
 1976—1990 — член ЦК КПМ.
 1979—1986 — первый секретарь Комратского районного комитета Компартии Молдавии.
 1980—1990 — депутат Верховного Совета Молдавской ССР.
 1987—1990 — заместитель Председателя Госплана Молдавской ССР.
 1990—1991 — член Центральной контрольной комиссии КПСС.
 1991— председатель Контрольно-Ревизионной комиссии Компартии Молдавии.
 1991—1993 — председатель Государственной комиссии Правительства Республики Молдова по проблемам южной зоны.
В 1993 вошёл в инициативную группу по воссозданию коммунистической партии Молдавии, принял участие в работе первой конференции по восстановлению партии, но в ряды Партии коммунистов Республики Молдова осознанно не вступил.
 С 19 июня 1995 по 24 сентября 1999 — первый Башкан (Глава) Гагаузской Автономии, член Правительства Республики Молдова по должности.
 С 6 июня 2001 по 2002 — префект Бендерского уезда.
 2001—2002 — депутат Парламента Республики Молдова.
 С 9 ноября 2002 по 29 декабря 2006 — Башкан (Глава) Гагаузской Автономии, член Высшего совета безопасности Республики Молдова, член Правительства Республики Молдова по должности.

Создание Гагаузской Автономии в составе Молдавии 
В соответствии с принятым в декабре 1994 Парламентом Республики Молдова «Законом о Гагаузской Автономии», на референдуме, организованном правительством страны, определилось 30 населённых пунктов, разбросанных по шести районам юга, изъявивших желание войти в состав Гагаузии.

В мае—июне 1995 состоялись выборы Башкана (Главы Гагаузии) и депутатов Народного Собрания. Выборы башкана прошли в 2 тура. Во втором туре убедительную победу одержал независимый кандидат Георгий Табунщик, за него проголосовало 64,1 % избирателей.

В условиях экономической разрухи, более 280 млн леев кредиторских долгов и многомесячных миллионных невыплат заработных плат и пенсий, межнациональной напряженности, наличия, кроме вооружённого формирования «Буджак», на руках у населения сотен единиц оружия, при противодействии значительной части политического класса Молдовы, выступившей против автономии гагаузов, Табунщику удалось объединить усилия исполнительной, законодательной власти и общественности региона и в 1995—1998 гг. в полном соответствии с «Законом о Гагаузии» было обеспечено политическое, территориальное и юридическое становление автономии и началось экономическое возрождение края. В автономии установились мир и национальное согласие.

На Президентских выборах в Молдавии 1996 года в первом туре Гагаузия практически на официальном уровне поддержала кандидатуру Андрея Сангели и стала единственным регионом, где за него проголосовали более 40 % избирателей. Во втором туре Табунщик активно поддержал Петра Лучинского, за которого в Гагаузии проголосовали около 70 тыс. избирателей (94 %).

В 1995—1999 Гагаузия в рамках приобретённых полномочий проводила самостоятельную, во многом отличную от Кишинёва экономическую и социальную политику, выступила против проведения в стране крайних либерально-рыночных реформ. Был взят курс на сохранение и развитие в рыночных условиях всего накопленного в советские годы экономического и социального потенциала. Гагаузия была единственным регионом, куда не была допущена осуществлённая в Молдове разрушительная для агропромышленного комплекса программа «Пэмынт».

Проводимая политика была отрицательно воспринята руководством государства и на выборах Башкана в 1999 основные политические силы страны выступили против Табунщика. Своих кандидатов в башканы выдвинули Демпартия Молдовы, группа Лучинского и Партия коммунистов Республики Молдова, на своего кандидата ставку сделал и Тирасполь. В результате демонстративных объединённых усилий башканом во втором туре выборов был избран Дмитрий Кройтор.

В 2000—2002 обстановка в Гагаузии крайне обострилась. Выявленные Счётными Палатами Молдовы и Гагаузии многочисленные нарушения и злоупотребления в использовании бюджетных средств и полученного из Турции гуманитарного топлива привели к перманентному противостоянию Народного Собрания и Исполкома Гагаузии. Дмитрий Кройтор подал в отставку.

Внеочередные выборы башкана состоялись в октябре 2002, в них приняли участие 5 кандидатов. Однако прошедшие 6 октября выборы были признаны несостоявшимися — в них приняли участие 41,4 % избирателей, при необходимых по местному закону 50 %. Первые два места заняли Георгий Табунщик — 42,52 % и Михаил Формузал — 21,05 %. Повторное голосование прошло 20 октября. В них приняло участие 49,6 % избирателей (при пороге 34 %). Перед голосованием два кандидата сняли свои кандидатуры в пользу Формузала и обратились к избирателям с соответствующим заявлением. При повторном голосовании башканом был избран Табунщик (за него проголосовало 50,99 % избирателей; за Формузала 43,22 %; за К. Таушанжи 5,18 %).

В 2002—2006 при башканстве Табунщика произошли заметные позитивные перемены. Значительно возросла экономика, было создано более 3000 новых рабочих мест, Гагаузия первой в Молдове завершила газификацию региона.

В этот период Гагаузская автономия была конституционно закреплена — в Конституцию Молдовы была внесена специальная статья о Гагаузии. Народное Собрание Гагаузии наделено правом законодательной инициативы в Парламенте Молдовы, были назначены представители Гагаузии в России и Турции при посольствах Молдовы в этих странах. В июле 2006 был проведён первый Всемирный Конгресс гагаузов, в работе которого приняли участие представители 14 государств.

На выборах в декабре 2006 против Табунщика вновь выступила вся либеральная элита Молдовы и часть партии коммунистов, что стало основной причиной его поражения на этих выборах.

Семья 
Женат. Жена Табунщик Ольга Трофимовна — домохозяйка. Имеет двух сыновей.

Классный чин 
 II ранг, государственный советник Республики Молдова I класса.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1971, 1976)
 Орден «Знак Почёта» (1973)
 Орден Дружбы народов (1986)
 Орден «Трудовая слава» (31 июля 1999) — за долголетний плодотворный труд в государственных органах, значительный вклад в экономическое и социально-культурное развитие населенных пунктов и активное участие в общественной жизни республики
 Орден Республики (31 июля 2004) — за долголетний плодотворный труд в государственных органах, значительный вклад в экономическое и социально-культурное развитие населенных пунктов и активную организаторскую и общественную деятельность
 Орден «Богдан-Основатель» (23 августа 2019) — в знак высокого признания особых заслуг перед государством, за долголетний плодотворный труд в различных областях, высокие профессиональные качества и активную общественную деятельность

Примечания

Источники 

Президенты Гагаузии
Члены Центральной контрольной комиссии КПСС
Первые секретари районных комитетов КП Молдавии
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 10 созыва
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 11 созыва
Члены ЦК КП Молдавии
Депутаты парламента Молдавии